Влади́мир Ива́нович Они́щенко:
 Онищенко, Владимир Иванович (1924—?) — советский и украинский организатор образования и науки, учёный в области прикладной математики и механики.
 Онищенко, Владимир Иванович (род. 1949) — советский футболист, украинский тренер.